Johann von Nassau-Idstein ist der Name folgender Personen:
* Johann von Nassau-Idstein (1603–1677), Graf von Nassau-Idstein und protestantischer Regent, siehe Johann (Nassau-Idstein)